Victrix bezeichnet:

 Automobiles Victrix, ehemaliger französischer Automobilhersteller
 Victrix Motor Works, ehemaliger britischer Automobilhersteller